Stubben steht im Norddeutschen bis ins Rheinland für:
 Baumstumpf

Stubben ist der Name folgender Orte:
 Stubben (Beverstedt), Ortsteil der Gemeinde Beverstedt im Landkreis Cuxhaven in Niedersachsen
 Stubben (Lauenburg), Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein
 Stubben (Neuengörs), Ortsteil der Gemeinde Neuengörs im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein

Stubben ist der Name folgender Objekte:
 Stubben (Finnland), Leuchtturm in Nykarleby/(finn. Uusikaarlepyy), Finnland

Siehe auch:
 Stubbe, Familienname
 Stubber, ehemalige Insel und heutige Untiefe im Greifswalder Bodden
 Stuben